Ósmy dzień tygodnia – opowiadanie Marka Hłaski
 Ósmy dzień tygodnia – ekranizacja opowiadania Marka Hłaski w reżyserii Aleksandra Forda
 Ósmy dzień tygodnia – płyta Jacka Jędrzejaka